David Smith est un homme politique provincial canadien de l'Ontario. Il est député provincial progressiste-conservateur de la circonscription ontarienne de Scarborough-Centre depuis 2022.

Avant son élection, Smith est conseiller du Conseil scolaire du district de Toronto de 2014 à 2022.

Résultats électoraux

Notes et références 

Actuel député provincial de l'Ontario
Député du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario
Conseiller du conseil scolaire du district de Toronto